Rabini Wyszkowa – lista rabinów mazowieckiego miasta Wyszków (przed nazwiskiem – daty piastowania funkcji rabina, za nazwiskiem – daty życia).

Rabini 
 Abele
 Izrael Bencjon Rosenblum
 Menachem Mendele Broslau
 1907: Jakow Arie Morgenstern (wnuk rabina z Kocka; zm. 1921)
 1921–1932: Kerlistein (pochodzący z Poręby)
 1932–?: Gedaliahu Buchler
 ?–?: Dawid Szlomo Morgenstern (syn rabina z Łomży)

Linki zewnętrzne 
 O wyszkowskich rabinach na stronie MHŻP

Religia w Wyszkowie